Título del tema Fiscalidad Participativa

Encabezado 
La participación ciudadana en el ejercicio del poder político ha sido uno de los temas centrales de la Ciencia Política, la Teoría del Estado y del Derecho y las Ciencias Sociales en General. La fiscalidad participativa representa la proyección de la participación ciudadana general en la actividad financiera del Estado. Su enunciación expresa se debe a la obra del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos para quien esta noción representa una alternativa a la visión representativa en materia de fiscalidad. Una sucesión de sociólogos, economistas y juristas han trabajado este concepto teniendo como denominador común el incremento de los derechos de participación en materia fiscal de la ciudadanía, este incremento se ha expresado en mecanismos más específicos, dada la amplitud y naturaleza de la actividad financiera por ejemplo: presupuestos participativos, audiencias presupuestarias ciudadanas, consejos ciudadanos de gestores de deuda, plebiscitos tributarios, etc.

La Teoría de la Fiscalidad Participativa

Boaventura de Sousa Santos define la esencia de la fiscalidad participativa como un cambio de roles para el Estado y la ciudadanía pues a este  "le compete desempeñar respecto del bienestar, funciones de coordinación antes que de producción directa, el control de la relación entre recursos obtenidos y uso de los mismos resulta prácticamente imposible con los mecanismos de la democracia representativa". Este cambio de roles representa retos para la ordenación jurídica del Estado, para el  ejercicio de los Derechos y para la administración pública en general. A partir de esta visión, la investigadora cubana Elena Polo Maceira propuso relativizar el contenido del deber de contribuir, fundamento teórico-jurídico de la obligación tributaria, es decir base para la exigencia de tributos a la ciudadanía por parte del Estado, a partir de un deber del Estado y sus administraciones públicas para con la participación del ciudadano/contribuyente en la actividad financiera.   

En 2018 el investigador cubano Reynier Limonta Montero realizó una postulación teórica sobre el contenido de la fiscalidad participativa, entendiéndola como una "manifestación deseable de la gestión de las finanzas públicas" y expresión indubitada del derecho de participación ciudadana en la gestión de las finanzas públicas. En los elementos de contenido postulados se relacionan: la transparencia, la gobernanza democrática, la eficacia financiera y la cualificación normativa; la visión de la postulación de contenido es dinámica pues se indica que solo se trata de elementos mínimos que pueden ser complementadas por postulaciones ulteriores a partir de la evolución de las sociedades y sus demandas de participación.
La noción de racionalidad se convierte en el soporte gnoseológico en esta teorización de ahí su relación con la transparencia como principio, guía y base de legitimación para las administraciones públicas y en este caso la financiera. En este particular se asumen las propuestas de la bounded rationality o la racionalidad limitada, argumentada por Herbert Alexander Simon, es el soporte de la decisión y en el caso de la fiscalidad participativa la transparencia informativa es la garantía de la completud para la toma de decisiones por la ciudadanía. Se asume que la ausencia de información o su carácter no útil disminuye el potencial ejercicio del derecho de participación en la gestión financiera pública por la ciudadanía, blindando, de hecho, al Estado y sus administraciones públicas en una asunción expresa a la condición propuesta por Daniel Kanheman para quien la amplitud de la información no garantiza la adopción de decisiones racionales. 

Por otro lado, este acercamiento teórico propone a la legitimidad democrática como base y fundamento para la adopción de este "estado complejo de relaciones cuyo denominador común es el empoderamiento efectivo de la ciudadanía en materia financiera a partir de su cualificación en el ordenamiento jurídico". El ángulo jurídico de esta teoría se manifiesta en la postulación de existencia del derecho a la participación en la gestión de las finanzas públicas y en otros trabajos el derecho a la participación en la decisión financiera pública. 

Fiscalidad Participativa y verificabilidad

Modificando la metódica escalera de participación de Sherry Arnstein Limonta Montero establece una serie de condiciones para las distintas fases por las que pueden verificarse el ejercicio de los derechos de participación en la gestión de las finanzas públicas por la ciudadanía postulando la no participación como primera fase y a la fiscalidad participativa como el último escalón en un rango no ideal. 

Importancia de la Fiscalidad Participativa   

La noción teórica de la fiscalidad participativa no solo es importante porque expresa la ampliación de la democracia y la participación directa de la ciudadanía en un área inexplorada en estos ámbitos. Se trata de una proposición disruptiva con la lógica representativa que ha acompañado a las sociedades humanas desde la modernidad.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Sitio web oficial